Том Холанд може да се отнася за:
 Том Холанд (р. 1943), американски режисьор;
 Том Холанд (р. 1968), британски писател;
 Том Холанд (р. 1996), американски актьор.